Šibine, een plaats in de gemeente Glina in de Kroatische provincie Sisak-Moslavina
Sibine (geslacht), een geslacht van  vlinders van de familie slakrupsvlinders (Limacodidae)